Il doppio  del Tampere Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Ervin Eleskovic e Michael Ryderstedt erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Peter Luczak e Jurij Ščukin hanno battuto in finale 6–1, 6–7(6), [10–4] Simone Vagnozzi e Uros Vico.

Teste di serie 

 Simone Vagnozzi /  Uros Vico (finale)
 Peter Luczak /  Jurij Ščukin (campioni)

 Ignacio Coll-Riudavets /  Andoni Vivanco-Guzmán (quarti di finale, ritiro per l'infortunio di Coll-Riudavets) 
 Agostoin Gensse /  Sebastian Rieschick (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Tampere Open 2009